A Thank You jelentései lehetnek:

Jelentése az angol nyelvben kb. a magyar „köszönöm”-nek felel meg. Széles körben használatos.

Albumok
 Thank You - Ray Boltz albuma (1994)
 Thank You - a Duran Duran albuma (1995)
 Thank You - Royal Trux albuma (1995)
 Thank You - P. Diddy albuma (2001)
 Thank You - Michael Schenker albuma (2001)
 Thank You - a Stone Temple Pilots válogatásalbuma (2003)
 Thank You - Declan Galbraith albuma (2006)
 Thank You - Jamelia albuma (2003)
 Thank You: Re-Release - Jamelia albumának új kiadása (2004)
 Thank You: New-Artwork - Jamelia albuma új borítóval (2004)
 Thank You Stars - Katie Melua egyik dala

Dalok vagy kislemezek
 Thank You - a Led Zeppelin dala a Led Zeppelin II albumról (1969); feldolgozta a Duran Duran is a Thank You című albumon (1995)
 Thank You - a Boyz II Men dala a II albumon (1994)
 Thank U - Alanis Morissette dala a Supposed Former Infatuation Junkie albumon (1998)
 Thank You - Dido dala a No Angel albumon (1999)
 Thank You - Sister Hazel a Fortress albumon (2000)
 Thank You - Lil' Bow Wow dala a Doggy Bag albumon (2001)
 Thank You - a Chronic Future dala a Lines in My Face albumon (2003)
 Thank You - a The Redwalls dala a De Nova albumon (2005)
 Thank You, a Simple Plan dala a Still Not Getting Any… albumon (2004)
 Thank You, Jamelia dala az azonos című albumon
 Thank You, az Xzibit dala a Full Circle albumon
 Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin), a Sly & the Family Stone 1969-es kislemeze
 Thank You - Chamillionaire dala az Ultimate Victory albumon (2007)
 Thank You - Amy Diamond dala, amivel részt vett a Melodifestivalen 2008-on
 Thank You – Amanda Lear dala
 Thank You – a Sevendust együttes 2016-ban Grammy-díjra jelölt dala

Egyéb jelentések
 Thank You, John Ford rendezte film (1925)

Kapcsolódó szócikkek 
I Thank You
Arigatō
Salamat

Jegyzetek